Андевиль () — коммуна на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Уаза, округ Бове, кантон Мерю. Расположена в 24 км к югу от Бове и в 51 км к северу от Парижа, в 5 км от автомагистрали А16 "Европейская".

Население (2018) — 3 289 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Леже XVI века

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 23,3 %
 строительство — 9,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 35,1 %
 государственные и муниципальные службы — 32,4 %

Уровень безработицы (2017) — 11,7 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Уаза — 13,8 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 23 140 (Франция в целом — 21 730, департамент Уаза — 22 150).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Андевиля с 2001 года занимает Жан-Шарль Морель (Jean-Charles Morel). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список был единственным.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Города Франции
Пикардия